Diese Tabelle zeigt eine Übersicht über den Anteil der Einwanderer an der Gesamtbevölkerung nach Ländern. Sie basiert auf Zahlen der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2020. Als Einwanderer zählen die Menschen, die außerhalb ihres Geburtslandes leben. Eine Person, deren Eltern oder Vorfahren im Ausland geboren wurden, und die damit einen Migrationshintergrund hat, zählt in dieser Statistik nicht als Einwanderer. Als Ergänzung ist zudem noch die totale und prozentuale Zahl an Auswanderern für jedes Land angegeben.

Die Gesamtzahl der Einwanderer wurde auf weltweit 280.600.000 Personen geschätzt. Aufgelistet sind die UN-Mitgliedstaaten sowie Staaten mit Beobachterstatus und einige abhängige Gebiete.

Liste der Länder nach Anzahl der Einwanderer 
Länder sind sortiert nach Anzahl der Einwohner, die in einem anderen Land geboren wurden. Alle Zahlen stammen von der UN und sind von 2020. Abhängige und autonome Gebiete sind in kursiver Schrift.

Liste der Länder nach Anzahl der Auswanderer 
Die Länder sind sortiert nach der Anzahl der Personen, die in diesem Land geboren wurden, aber nicht mehr dort leben. Alle Zahlen stammen von den UN und sind von 2015. Abhängige und autonome Gebiete sind in kursiver Schrift.

Siehe auch 
 Liste der Länder nach Nettomigrationsrate
 Auswanderung
 Einwanderung
 Einwanderungsland
 Wanderungssaldo

Einzelnachweise 

!
Einwanderer
Einwanderer